Blue Ridge Acres ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Ridge Acres (Vermont), im Rutland County
 Blue Ridge Acres (Virginia), im Albemarle County
 Blue Ridge Acres (West Virginia), im Jefferson County